Хванге — топоним, распространённый в Зимбабве, и некоторые объекты в этой стране:

 Хванге — город.
 
 Хванге — национальный парк.
 
  — район.
  — ТЭС.
 Хванге Кольери — футбольный клуб.

См. также 
 Хуанг